Купе — тип триоб'ємного кузова легкового автомобіля з двома дверима та двома чи чотирма сидіннями.
 Купе — двомісна карета.
 Купе — автономний відсік у вагоні, а також вагон з такими відсіками
 Купе — вид шафи з розсувними дверима
 Двері-купе — розсувні двері

Топонім 
 Купе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.

Прізвище 
 Грегорі Купе ( 1972) — французький футболіст

Див. також 
 Ла-Купе